Шимунович — хорватская фамилия. Известные носители:
 Шимунович, Йозо — хорватский футболист.
 Шимунович, Лука — хорватский футболист.